een gemeente in Tsjechië:
 Komárov (okres Beroun)
 Komárov (okres Olomouc)
 Komárov (okres Tábor)
 Komárov (okres Zlín)
 een gemeente in Slowakije:
 Komárov (okres Bardejov)